Jüllich ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Jüllich (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Michael Jüllich (* 1952), deutscher Perkussionist und Komponist
 Nicolas Jüllich (* 1990), deutscher Fußballspieler